Morbid Fascination of Death — третий полноформатный альбом норвежской блэк-метал-группы Carpathian Forest, выпущенный в 2001 году. В 2007 году переиздан лейблом Peaceville Records в диджипаке.

Список композиций

Участники записи 
 R. Nattefrost — вокал, гитара, синтезатор
 J. Nordavind — гитара, синтезатор и вокал в «Speechless»
 Tchort — бас
 Anders Kobro — ударные
 Vrangsinn — бас, синтезатор и бэк-вокал в «Nostalgia»

Приглашённые музыканты
 Nina Hex — женский вокал в «Doomed to Walk the Earth as Slaves of the Living Dead»
 E. Kulde — бэк-вокал в «Knokkelman» и «Carpathian Forest»
 Mötorsen — теноровый саксофон в «Cold Comfort» и «Nostalgia»
 C. Alucard — фраза в «Morbid Fascination of Death»

Альбомы 2001 года
Альбомы Carpathian Forest
Альбомы Avantgarde Music